Teresa Gisbert Jordà, jurista, fiscal Superior del País Valencià
 Teresa Gisbert Carbonell, arquitecta boliviana